Димитровци е село в Северна България. То се намира в община Велико Търново, област Велико Търново.

География 
Село Димитровци се намира в западна посока от с. Габровци, сред живописна местност. До него се стига по тесен третокласен път, изпълнен с множество завои. В съседство се намират махалите Свирците и Бойчеви колиби.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Източници 

Села в област Велико Търново
Населени места в община Велико Търново